

Sigle 
 Synergistic Processing Unit – elemento del processore Cell

Spullare – Termine fittizio inventato dalla squad per spullarsela senza farsi capire

Codici 
 SPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kastel / Resnik, Spalato, Croazia

Mineralogia 
 Spu – abbreviazione di spurrite

Note